Believe in Me (englisch für Glaube an mich) steht für:

 Believe in Me (1971), US-amerikanischer Spielfilm von Stuart Hagmann 
 Believe in Me (2006), US-amerikanischer Spielfilm von Robert Collector 
 Believe in Me (Duff-McKagan-Album), Musikalbum von Duff McKagan (1993)
 Believe in Me (Regina-Belle-Album), Musikalbum von Regina Belleaus (1999)
 Believe in Me (Lenny-Kravitz-Lied), Lied von Lenny Kravitz (2001)
 Believe in Me (Bonnie-Tyler-Lied), Lied von Bonnie Tyler (2013)